Блонде́ль () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Андре Блондель (; 1863–1938) — французький фізик, винахідник осцилографа.
 Жак-Франсуа Блондель (; 1705–1774) — французький архітектор і теоретик у галузі мистецтва та архітектури.
 Франсуа Блондель (; 1618–1686) — математик, військовий інженер, дипломат, теоретик французької архітектури, архітектор-практик.

Французькі прізвища